Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1987/88 war die 39. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die drei Aufsteiger SGO Bremen (Wiederaufstieg nach zwei Jahren), SG Aumund-Vegesack (Rückkehr nach 31 Spielzeiten) und SV Hemelingen (Wiederaufstieg nach drei Jahren) hinzu.

Sieger wurden zum dritten Mal die SFL Bremerhaven. Sie qualifizierten sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort ließen sie den VfB Lübeck, Blau-Weiß Lohne sowie den Meiendorfer SV hinter sich und stiegen erstmals in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Geestemünder SC musste die Verbandsliga nach fünf Jahren wieder verlassen, der OSC Bremerhaven stieg erstmals aus der höchsten Bremer Amateurklasse ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1987/88 im deutschen Fußball-Archiv

1987
Fußballsaison 1987/88